Okręty US Navy o nazwie USS "Beatty":
 Pierwszy "Beatty" (DD-640) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1942 i został storpedowany przez niemieckie samoloty w pobliżu Algierii w 1943.
 Drugi "Beatty" (DD-756) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który pełnił służbę w latach 1945-1972.

Beatty